Zdzisław Dzierżykraj-Morawski (1859–1928) – polski prawnik, radca ministerialny w Ministerstwie ds. Galicji oraz minister ds. Galicji oraz publicysta
 Zdzisław Morawski (1926–1992) – poeta i prozaik
 Zdzisław Morawski, pseud. ZDM (1927–2005) – polski dziennikarz
 Zdzisław Morawski (1947–2021) – polski socjolog, dr habilitowany